La ABA Liga 2010-2011 fu la 10ª edizione della Lega Adriatica. Per la prima volta ha partecipato una squadra proveniente dalla Repubblica Ceca, il ČEZ Basketball Nymburk.

Squadre partecipanti

Regular season

Classifica

Statistiche

Risultati

Final four
Dal 19 al 21 aprile 2011

I Final Four si terranno a Lubiana in Slovenia alla Arena Stožice, sede della squadra . Le semifinali si giocheranno il 19 aprile, mentre la finale si disputerà il 21 aprile 2011.

Squadra vincitrice

Premi e riconoscimenti
ABA Liga MVP:  Luka Žorić,  KK Zagabria
ABA Liga Finals MVP:  Nathan Jawai,  Partizan

Voci correlate
Euroleague Basketball 2010-2011
EuroChallenge 2010-2011
Eurocup 2010-2011
Lega Baltica 2010-2011
Lega Balcanica 2010-2011
VTB United League 2010-2011

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2010
Pallacanestro nel 2011
ABA Liga